Wina kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Mba (vattendrag i Kamerun, Norra regionen), 
 Vina (vattendrag i Kamerun, Adamaouaregionen, lat 6,63, long 13,40), 

Robotskapade Kamerunförgreningar